

Томастон — місто, штат Алабама
 Томастон — місто, штат Коннектикут
 Томастон — місто, штат Джорджія
 Томастон — місто, штат Мен
 Томастон — селище, штат Нью-Йорк
 Томастон — переписна місцевість, штат Мен